Tour du Rwanda 2021 er den 24. udgave af det rwandiske etapeløb Tour du Rwanda. Løbet er en del af UCI Africa Tour 2021, og bliver kørt mellem 2. og 9. maj 2021.

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

Samlet resultat

Eksterne henvisninger 

Cykelløb i 2021
2021